Aigina (altgriechisch Αἴγινα, lateinisch Aegina, deutsch Ägina) steht für

 eine Insel im Saronischen Golf, siehe Ägina
 eine Figur der griechischen Mythologie, siehe Aigina
 einen nach ihr benannten Asteroiden, siehe (91) Aegina
 Titularerzbistum Aegina, Titularerzbistum der Katholischen Kirche, 
 Aegina (Gerhard Marcks), Bronzefigur

Siehe auch:
 Paulos von Aigina